Las siglas FAD pueden referirse a:

 El Flavín adenín dinucleótido.
 El Fusil Automático Doble, fusil de asalto peruano.
 El Fomento de las Artes y del Diseño
 El premio FAD de arquitectura, urbanismo e interiorismo.
 La Fuerza Aérea Dominicana.
 La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
 Frente Amplio por la Democracia, partido político de Panamá.
 Frente Amplio por la Democracia, coalición política de Nicaragua.
 Un fad, tendencia breve en los medios de comunicación masiva.
 La Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México.